Denumirea de Brusen se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Brusen, un sat în comuna Etropole, regiunea Sofia;
 Brusen, un sat în comuna Mezdra, regiunea Vrața.